SRP steht für:

Physik
 Solar Radiation Pressure, siehe Strahlungsdruck

Chemie
 Soluble Reactive Phosphorus (englisch für gelöster reaktiver Phosphor) – diese Phosphorfraktion passiert Filter mit einer Porengröße von 0,45 µm und kann ohne Aufschluss mit der Molybdänblaumethode gemessen werden; in der älteren Literatur wird diese Fraktion auch als Orthophosphat bezeichnet, allerdings sind neben freien Orthophosphat-Ionen auch andere leicht veränderliche Phosphorverbindungen enthalten

Biologie
 Signal Recognition Particle, siehe Signalerkennungspartikel

Medizin
 Scaling and root planning, eine zahnärztliche Technik zur Parodontitisprophylaxe

Technik
 ein Schiffsantrieb, siehe Schottel-Ruderpropeller
 Seating Reference Point – der Sitzbezugspunkt oder auch R-Punkt, der die Sitzposition des Fahrers im Kraftfahrzeug beschreibt

Informatik
 ein Architekturprinzip in der Softwareentwicklung, siehe Single-Responsibility-Prinzip
 Software Restriction Policy – Richtlinien für Softwareeinschränkung im Microsoft Windows Betriebssystem; legt fest, welche Programme unter Windows ausgeführt bzw. nicht ausgeführt werden dürfen
 Secure Remote Password – ein Verschlüsselungsprotokoll in der Informationsverarbeitung
 Secure Routing Protocol – ein Wegfindungsprotokoll in Rechnernetzen, welches Angriffe auf die Wegewahl verhindern soll

Finanzen
 ein Verfahren der steuerlichen Betriebsprüfung, siehe Summarische Risikoprüfung
 Supervisory Review Process – ein bankaufsichtliche Überprüfungsprozess, siehe Basel II
 Suggested Retail Price, siehe Unverbindliche Preisempfehlung

Politik
 Sam-Rainsy-Partei, eine Partei in Kambodscha
 Sozialistische Reichspartei Deutschlands, 1949 gegründet, 1952 verboten

Aviatik
 Flughafen Stord, Sørstokken (IATA-Code), norwegischer Regionalflughafen
 Polizeihubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz (ICAO-Code), siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien

Srp ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Srp (1927–1987), österreichischer Filmeditor
 Hans-Jochen Srp (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Karel Srp (* 1958), tschechischer Kunsthistoriker

srp steht für:
 Serbische Sprache (ISO-639-3-Code)

SRP